Эспер Ухтомский:
 Ухтомский, Эспер Алексеевич (1834—1885) — русский морской офицер, участник обороны Севастополя.
 Ухтомский, Эспер Эсперович (1861—1921) — русский дипломат, востоковед.